KKA steht als Abkürzung für:

 Kälte Klima Aktuell, Fachmagazin für Kälte- und Klimatechnik
 Kleinkläranlage
 Kulturkontakt Austria, Verein für den Kulturaustausch Österreichs mit Osteuropa
 Künstliche Kletteranlage, Sportgerät

Abkürzung